Rock Springs puede referirse a:
Rock Springs, villa ubicada en el condado de Sauk.
Rock Springs, ciudad ubicada en el condado de Sweetwater.
Rock Springs, localidad ubicada en el condado de McKinley.